Německá fotbalová Bundesliga 1973/74 probíhala podzimu 1973 do jara 1974. Byla 11. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým FC Bayern Mnichov, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru vítězů pohárů 1974/75 si zajistil vítěz poháru Eintracht Frankfurt. Účast v Poháru UEFA si zajistily týmy Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln a Hamburger SV jako poražený finalista poháru. Sestoupily poslední dva týmy - SC Fortuna Köln a Hannover 96.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1974
Fotbal v roce 1973
Sport v Německu v roce 1973
Sport v Německu v roce 1974